Das Mittelalterliche Foltermuseum der Stadt Rüdesheim/Rhein ist ein Museum an der Oberstraße 49–51 in Rüdesheim am Rhein. Es verfügt über 1000 m² Ausstellungsfläche in historischen Gewölbekellern. Schwerpunkte sind die „Rechtsgeschichte des Mittelalters“ und die Zeit der Hexenverfolgung in Deutschland.

Zu den Exponaten zählen: Pranger, Galgen, Streckleiter, Knieschraube, Brustkralle, Häretikergabel, Guillotine, Eiserne Mundsperre, Sankt-Elms-Gürtel, Schädelschrauben, Hand- und Fußeisen, Gedornte Halskette, Gedornte Halskrause, Keuschheitsgürtel, Daumenschraube, Kopfpresse, Halsgeige, Pendel, Storch, Dreibalkige Egge, Faßpranger, Schandmasken, Rad, Garotte, Zangen, Befragungsstuhl, Hängender Käfig, Judaswiege, Streckbank, Henkerschwert, Richtbeil.

Seit November 2022 ist das Museum nach einem Umzug in Passau zu besichtigen.

Internetauftritt 

https://foltermuseum-passau.de/

Siehe auch 
 Liste von Foltermuseen

Museum im Rheingau-Taunus-Kreis
Organisation (Rüdesheim am Rhein)
Museum (Mittelalter)
Foltermuseum
Kultur (Rüdesheim am Rhein)